Sezon 1973/1974 klubu AS Roma.

Sezon 
Na początku sezonu 1973/1974 na stanowisku trenera został zatrudniony Manilo Scopigno, który miał na koncie jeden tytuł mistrza kraju z Cagliari Calcio. Jednak po sześciu kolejkach zdobył on ledwie 4 punkty i przegrał 4 spotkania, toteż został zdymisjonowany, a nowym szkoleniowcem Romy został Szwed Nils Liedholm. Ostatecznie zakończył sezon na 8. pozycji w Serie A.

Rozgrywki 
 Serie A: 8. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach